Astrantia croatica är en flockblommig växtart som beskrevs av Muzio Giuseppe Spirito de Tommasini och Ljudevit Farkaš Vukotinović. Astrantia croatica ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
croatica